Bussesi – abitanti di Bussi sul Tirino
Bussesi – abitanti di Busso